Nadwrażliwość na światło może dotyczyć:
 oka – światłowstręt
 skóry – reakcja fototoksyczna lub reakcja fotoalergiczna